

Patronymes 
Kitsyne (masculin ; ) ou Kitsyna (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirill Kitsyne (1989-), joueur de hockey sur glace russe.
 Maksim Kitsyne (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe